Ryōsuke Maeda ist der Name folgender Personen:

* Ryōsuke Maeda (Fußballspieler, 1994) (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Ryōsuke Maeda (Fußballspieler, 1998) (* 1998), japanischer Fußballspieler